Berlin korábban 23 kerületre (németül Bezirk) oszlott. 2001. január 1-jétől a kerületek számát 12-re csökkentették, a közigazgatási költségek csökkentése érdekében. A kerületek jogi értelemben nem önállóak, Berlin városrészeinek tekintendők.

Keru~letei
Németország közigazgatása